Pocahontas County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Pocahontas County (Iowa) – okres státu Iowa
 Pocahontas County (Západní Virginie) – okres státu Západní Virginie